Ncube ist der Familienname folgender Personen:

 Alexia Manombe-Ncube (* 1964), namibische Politikerin
 Nomusa Dube-Ncube, Politikerin in KwaZulu-Natal
 Pilan Ncube (* 1983), simbabwischer Fußballschiedsrichter
 Pius Alick Mvundla Ncube (* 1946), simbabwischer Geistlicher, emeritierter Erzbischof von Bulawayo
 Raphael Macebo Mabuza Ncube (* 1973), simbabwischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Hwange

nCube steht für:
 nCube, zwei Amateurfunksatelliten norwegischer Studenten